Hastière is een gemeente in de provincie Namen in België. De gemeente ligt aan de Maas en telt ruim 6.000 inwoners. Hastière ligt op een hoogte van 216 meter. De vroegste delen van de abdij Hastière, die gesticht werd door paltsgraaf Wigerik van Lotharingen, dateren uit de 10e eeuw. De abdij is genoemd naar de heilige Hadelinus.

Kernen 
Hastière-Lavaux (gemeentehuis), Hermeton-sur-Meuse, Waulsort, Hastière-par-delà, Blaimont, Heer en Agimont.

Aangrenzende gemeenten

Demografische ontwikkeling

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Foto's

Varia 
Hastière was midden twintigste eeuw dagelijks in het nieuws op de radio. In de berichten over de waterstanden op de rivieren ten behoeve van de scheepvaart werd onder meer het peil bij de stuw te Hastière genoemd, al of niet met het aantal opgehaalde schotbalken.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Hastière

Externe link 
 Gemeente Hastière